Le tournoi du Setanta Cup 2006 est un tournoi qui comprend des équipes de la République d'Irlande et d'Irlande du Nord. Il a été remporté par Drogheda United le

Phase de groupes

Groupe 1

Groupe 2

Demi-Finales 
Cork City FC 2-0 Shelbourne FC
(Turner's Cross, Cork)

Linfield FC 0-1 Drogheda United
(Windsor Park, Belfast)

Finale 
Drogheda United 1-0* Cork City FC
(Tolka Park, Dublin)
(*après prolongation) 

Setanta Sports Cup
2006 en Irlande
Setanta